Het seizoen 1976-1977 was de 30e editie van de hoogste basketbalcompetitie.
Net als vorig seizoen werd er eerst een reguliere competitie gespeeld met 12 ploegen over 22 speeldagen. Daarna werden de tellers op nul gezet en speelden de eerste 8 in Liga A om de titel, de laatste 4 samen met de eerste 4 uit de tweede afdeling speelden in Liga B, de overige 8 Liga clubs uit de tweede afdeling speelden in Liga C.
Standard Boule D'Or Liége behaalde voor de derde maal  de landstitel.
 
Fresh Air Helmet kwalificeerde zich vorig jaar via de Liga B.

Naamswijzigingen

 Immo Scheers Lyra werd Racing Antwerp

Verhuis
 Immo Scheers Lier verhuisde naar Antwerpen en werd Racing Antwerp

Eindstand
Voorronde

Liga A

 Liga B

Belgische basketbalcompetitie